Стефан Юрьевич Немировский (род. 1973) — российский , специалист в области многомерного комплексного анализа, член-корреспондент РАН (2008).

Главный научный сотрудник, директор Научно-образовательного центра МИАН.

Преподаёт в Независимом московском университете.

Член клуба «1 июля».

В 2008 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 
Автор более 20 научных статей.

Основные научные результаты: методами геометрической топологии гладких четырёхмерных многообразий доказана гипотеза Витушкина А. Г. о несуществовании непостоянных голоморфных функций в окрестности гомологически нетривиальной двумерной сферы в комплексной проективной плоскости; доказана теорема униформизации для строго псевдовыпуклых штейновых областей с вещественно-аналитическими границами (совместно с Шафиковым Р. Г.); решена задача Гивенталя А. Б. и Ф. Лалонда о несуществовании лагранжевых вложений четномерной бутылки Клейна в стандартное симплектическое пространство.

Награды 
 Лауреат медали РАН с премией для молодых учёных РАН
 Лауреат премии Московского математического общества для молодых математиков
 Лауреат премии Европейского математического общества (2000)

Ссылки 
 
 
 

Преподаватели Независимого московского университета